Janiszewski (forma żeńska Janiszewska, liczba mnoga Janiszewscy) – polskie nazwisko. Nosi je około 15 059 osób. Najwięcej osób o tym nazwisku mieszka na terenie Warszawy.

Na początku lat 90-XX wieku w Polsce nosiło je 15 267 osób.

Występowanie 
Najwięcej osób noszących to nazwisko zamieszkuje powiaty i miasta (stan na 20 lutego 2013):
 Warszawa – 1339
 Łódź – 304 (miasto) (liczba podana wyłącznie dla kobiet o tym nazwisku)
 Poznań – 342 (miasto)
 Wrocław – 306 (miasto)
 Gdańsk – 231
 Zgierz – 220
 Kraków – 192 (miasto)
 Bydgoszcz – 177 (miasto)
 Toruń – 177 (miasto)

Etymologia 
Nazwisko Janiszewski pochodzi prawdopodobnie od nazw miejscowych Janiszew, czy Janiszów odnoszących się od kilku wsi w Polsce lub od imienia Jan, będącego imieniem pochodzenia hebrajskiego, od Jehöhanan co znaczy - Jahwe jest łaskawy. W językach słowiańskich adaptowane jako Iwan i Jan. Forma Iwan we wczesnym średniowieczu znana była w całej Polsce, a później na Kresach Wschodnich. Postać Jan notowana jest od początku XIII wieku.

Znani mężczyźni noszący to nazwisko 
 Aleksnader Janiszewski – polski żeglarz sportowy, wielokrotny uczestnik Mistrzostw Polski Katamaranów
 Aleksiej Erastowicz Janiszewski (1873-1936) – rosyjski i bułgarski lekarz neurolog i psychiatra
 Andriej Janiszewski (1904–1994) – rosyjski geolog, syn Aleksieja Janiszewskiego
 Antoni Janiszewski herbu Strzemię (ur. 1728) – polski kaznodzieja archikatedry lwowskiej, wykładowca etyki, jezuita
 Bartłomiej Janiszewski – polski żeglarz sportowy, wielokrotny uczestnik Mistrzostw Polski Katamaranów
 Bartosz Janiszewski (1931-1981) – polski dziennikarz i publicysta
 Bartosz Janiszewski – polski piłkarz ręczny, Mistrz Europy w piłce ręcznej do lat 20, członek Kadry Narodowej
 Bogusław Janiszewski (1949-2006) – polski doktor habilitowany nauk prawnych
 Bohdan Janiszewski (1927-2009) – polski aktor filmowy i teatralny
 Dmitrij Erastowicz Janiszewski (1875-1944) – rosyjski biolog i botanik
 Edward Janiszewski – polski działacz oświatowy i samorządowy, urzędnik
 Erast Janiszewski (1829–1906) – rosyjski matematyk
 Henryk Janiszewski (ur. 1949) – polski hokeista, olimpijczyk
 Jacek Janiszewski (ur. 1960) – polski polityk, były minister rolnictwa w rządzie Jerzego Buzka, poseł na Sejm III kadencji
 Jacek Janiszewski (ur. 1969) − polski śpiewak operowy, bas
 Jakub Janiszewski herbu Junosza (zm. 1793) – pisarz ziemski lubelski w latach 1781-1793
 Jakub Janiszewski (ur. 1977) – polski felietonista, reportażysta i dziennikarz radiowy
 Jan Janiszewski (ur. 1937) − polski dyplomata, ambasador w Argentynie i na Kubie
 Jan Chryzostom Janiszewski (ur. 1818-1891) – polski duchowny katolicki, biskup sufragan biskupstwa poznańskiego, działacz patriotyczny i polityk
 Jarosław Janiszewski (ur. 1962) – polski muzyk rockowy, wokalista, kompozytor i tekściarz zespołów: Bielizna, Czarno-Czarni i Doktor Granat
 Jerzy Janiszewski (ur. 1944) – polski dziennikarz muzyczny, prezenter radiowy
 Jerzy Janiszewski (ur. 1952) – polski grafik, działacz opozycji w okresie PRL, twórca znaku graficznego „Solidarności”
 Józef Konstanty Janiszewski (1855-1923) – polski działacz socjalistyczny związany z powstaniem I Proletariatu, drukarz
 Lech Janiszewski (ur. 1951) – polski samorządowiec, były prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego i wicewojewoda świętokrzyski
 Leon Janiszewski (1810-1861) – polski poeta i muzyk
 Lucjan Janiszewski, ps. „Pluch” (1891–1940) – pułkownik dyplomowany piechoty Wojska Polskiego, zamordowany przez NKWD w Charkowie.
 Ludwik Janiszewski (ur. 1927)) – profesor zwyczajny, socjolog
 Maciej Janiszewski – polski hokeista halowy, zawodnik Pomorzanina Toruń, członek Kadry Narodowej
 Marcin Janiszewski – polski akordeonista
 Marian Janiszewski (1917-1998]) – polski ksiądz katolicki, długoletni proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej w Nowym Wiśniczu, Honorowy Obywatel Miasta Wiśnicza
 Michaił Erastowicz Janiszewski (1871-1949) – rosyjski paleontolog i geolog, syn Erasta Janiszewskiego
 Michał Janiszewski (ur. 1926-2016) – polski wojskowy, generał dywizji Wojska Polskiego, doktor nauk wojskowych.
 Michał Janiszewski (ur. 1954) – polski polityk, poseł na Sejm I i III kadencji
 Mieczysław Janiszewski – polski organmistrz, uczeń Jana Śliwińskiego
 Mikołaj Janiszewski (1910-1976) − radziecki wojskowy - polskiego pochodzenia, generał-major Armii Czerwonej służący w LWP

 Paweł Janiszewski (ur. 1967) – polski historyk starożytności, patrolog
 Piotr Janiszewski – polski aktor
 Przemysław Janiszewski (ur. 1979) − polski brydżysta, Arcymistrz Międzynarodowy, zawodnik drużyny Dom Kredytowy NOTUS Warszawa
 Robert Janiszewski – polski żeglarz sportowy, uczestnik Mistrzostw Świata Klasy Micro 2012
 Roman Janiszewski (1854-1938) – polski archiwista, urzędnik, zasłużony dla organizowania Archiwum Miejskiego w Łodzi
 Stefan Bernard Janiszewski (1868-1940) – polski doktor medycyny, tytularny generał brygady Wojska Polskiego
 Sylwester Janiszewski (ur. 1988) − polski kolarz przełajowy, a następnie szosowy, medalista mistrzostw Polski, reprezentant Polski w kategorii U23.
 Tadeusz Janiszewski − polski wojskowy, kapitan WP, dowódca 3 baterii Dywizjon Artylerii Lekkiej - Zgrupowania „Brześć”
 Tomasz Janiszewski, znany również jako Magiera – polski muzyk, kompozytor, producent muzyczny i inżynier dźwięku
 Tomasz Janiszewski (ur. 1989) – polski piłkarz, były zawodnik Pogoni Szczecin
 Tomasz Wiktor Janiszewski (1867-1939) – polski lekarz, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, minister zdrowia publicznego w rządzie Ignacego Jana Paderewskiego
 Wacław Janiszewski (ur. 1940) – polski kompozytor
 Wiktor Janiszewski ps. Dębicz – polski wojskowy, dowódca Obwodu Skierniewice AK
 Władysław Janiszewski (1920-2007) – polski wojskowy, major WP, działacz społeczny, inicjator i współzałożyciel Fundacji na rzecz Tradycji Jazdy Konnej
 Zbigniew Janiszewski (ur. 1931) – polski lekkoatleta tyczkarz, trzykrotny mistrz Polski, olimpijczyk.
 Zbigniew Janiszewski (1959-1995) – polski aktor teatralny, filmowy i telewizyjny
 Zygmunt Janiszewski (1888-1920) – polski matematyk, organizator nauki

Znane kobiety noszące to nazwisko 
 Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa (ur. 1946) − polska inżynier, nauczyciel akademicki, polityk, wiceminister budownictwa
 Barbara Sobotta poprzednie nazwiska Barbara Lerczak, Barbara Janiszewska (1936-2000) − polska lekkoatletka, sprinterka, mistrzyni Europy i medalistka olimpijska
 Estella Wolańska z domu Janiszewska (1898-1999) − polska ziemianka, działaczka kulturalna
 Anna Zeidler-Janiszewska (ur. 1951) − polska filozofka, kulturoznawczyni

Przypisy 

Polskie nazwiska